Лоуи:
 Лоуи, Бернард (1916—1992) — американский миколог (также этномиколог) и фитопатолог.
 Лоуи, Раймонд (5 ноября 1893 — 14 июля 1986) — мастер промышленного дизайна, автор логотипов, промышленных образцов и почтовых марок.
 Лоуи, Роберт Генрих — американский этнограф австрийского происхождения, изучавший быт и культуру северо-американских индейцев, один из основоположников современного народоведения.